Fátima puede referirse a:

Personas 
 Fátima, nombre femenino.
 Fátima az-Zahra, la hija del profeta Mahoma.
 Fátima la Horra, más conocida como Aixa, Reina Madre del reino nazarí de Granada.
 Virgen de Fátima, advocación de la Virgen María.
 Misterios de Fátima, mensajes de la aparición mariana.

Topónimos

En Argentina 
 Fátima, localidad del partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
 Barrio Fátima, barrio del municipio de Garupa, en la provincia de Misiones.
 Estación Fátima, estación ferroviaria.

En Brasil 
 Fátima, municipio del estado de Bahía.
 Fátima, municipio del estado de Tocantins.
 Fátima do Sul, municipio del estado de Mato Grosso del Sur.

En España 
 Fátima, localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.
 Fátima, localidad del municipio de El Paso, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Fátima, localidad del municipio de Los Silos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Barriada de Fátima, localidad del municipio de Espera, en la provincia de Cádiz.
 Santaella de Fátima, localidad del municipio de Carmona, en la provincia de Sevilla.

En Macao 
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia.

En Paraguay 
 Virgen de Fátima, barrio de la ciudad de Asunción.

En Portugal 
 Fátima, freguesia del municipio de Ourém, en el distrito de Santarém.
 Santuario de Fátima, basílica dedicada a la Virgen de Fátima.
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia del municipio de Aveiro, en el distrito de Aveiro.
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia del municipio de Entroncamento, en el distrito de Santarém.
 Nossa Senhora de Fátima, freguesia del municipio de Lisboa, en el distrito de Lisboa.

Otros 
 Masacre de Fátima, masacre durante la dictadura militar argentina conocida como Proceso de Reorganización Nacional, en la pequeña localidad de Fátima, provincia de Buenos Aires.
 Fatima, personaje de la serie de Skimo en Nickelodeon.
 Fátima, líder del Alto Mando en Hoenn.